SPR peut signifier : 
 Site patrimonial remarquable, qui depuis 2016, regroupe sous une même appellation les Secteurs sauvegardés et les AVAP.
 Surface plasmon résonance
 Special Purpose Receiver ou Special Purpose Rifle, nom du programme de la conception du fusil de précision Mk.12 Mod 0/1 destiné au forces spéciales américaines et basé sur le M-16. 
 Special Police Rifle, une famille de fusils de précision produits par FN Herstal.
Society for Psychical Research
 Sciences Po Rennes, Institut d'études politiques de Rennes. On retrouve cet acronyme dans la Junior-Création de l'école : SPR Junior Conseil
 Subtree, Pruning and Regrafting, une méthode de bioinformatique sur les arbres phylogénétiques 
 Le SPR est un des codes de tarification de la sécurité sociale française pour les actes de prothèse dentaire.